Johana Navarrská ( Jeanne de Navarre; 1339 – 1403, Guémené-sur-Scorff) byla vikomtesa z Rohanu.

Život 
Narodila se jako nejmladší z dcer navarrského krále Filipa III. a Johany Navarrské. V dětství osiřela a její budoucí osud zůstal v rukou staršího bratra Karla. Po řadě zrušených zasnoubení dle aktuálních politických ambicí bratra krále se roku 1377 stala druhou chotí bretaňského kancléře Jana z Rohanu.

Z dvacetiletého manželství se narodil jediný syn pojmenovaný po navarrském dědečkovi. Postarší vikomt již z předchozího vztahu dědice měl a tak se Karel stal zakladatelem linie Rohan-Guéméné. Svého muže Johana přežila o sedm let a byla pohřbena v rohanském rodovém pohřebišti v klášteře Bon-Repos.

Vývod z předků 

Dynastie Évreux
Navarrské infantky
Vikomtesy z Rohanu
Úmrtí v Bretani
Pohřbení v klášteře Bon-Repos
Narození v roce 1339
Úmrtí v roce 1403
Ženy